Phra Nakhon Si Ayutthaya (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 136.467 de locuitori și o suprafață de 130,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 21 de subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya